Gamla varvet kan syfta på

 Gamla Varvet – en tidigare örlogsbas och ett tidigare skeppsvarv vid Stigberget i Majorna, Göteborg
 Gamla varvet, Karleby – ett  bostadsområde i Karleby  (finska: Vanha veistämö)